La Türkiye Basketbol Ligi 2016-2017 è stata la 48ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile. La 2ª edizione con il nome di Türkiye Basketbol Ligi.

Classifica finale

Play-off

Gruppo finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
Türkiye Basketbol Ligi 2016-2017